Escamots, unitat militar tàctica de diversos exèrcits
 Escamots d'Estat Català, organització paramilitar creada pel partit Estat Català i activa durant les dècades de 1920 i 1930
 Escamots Autònoms d'Alliberament, organització armada clandestina catalana creada el 1994.